

Лейк-Ерроугед — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лейк-Ерроугед — переписна місцевість, штат Мен
 Лейк-Ерроугед — переписна місцевість, штат Вісконсин